– kanadyjska skoczkini narciarska, uczestniczka Mistrzostw Świata 2013, wicemistrzyni świata juniorów z 2006. Do lipca 2010 reprezentowała Kanadę, później przyjęła jednak obywatelstwo Japonii i startowała w zawodach jako reprezentantka Japonii, by w czerwcu 2012 powrócić do reprezentacji Kanady.

Przebieg kariery 
Po raz pierwszy na międzynarodowej arenie wystartowała 23 lipca 2004 w Park City w konkursie Pucharu Kontynentalnego i zajęła w nim 16. miejsce.

2 października 2005 w Park City po raz pierwszy w karierze odniosła zwycięstwo w konkursie Pucharu Kontynentalnego. Osiem dni później w Lake Placid stanęła na najniższym stopniu podium konkursu tej rangi, przegrywając z Anette Sagen i Line Jahr. 5 lutego 2006 w Kranju zdobyła srebrny medal w konkursie o mistrzostwo świata juniorów.

20 lutego 2008 w Baiersbronn wygrała zawody Pucharu Kontynentalnego. Osiem dni później w Zakopanem zajęła 11. miejsce w konkursie mistrzostw świata juniorów.

W 2009 została zgłoszona do udziału w konkursie o mistrzostwo świata w Libercu, jednak ostatecznie z niego zrezygnowała.

3 grudnia 2011 w pierwszym w historii konkursie Pucharu Świata kobiet w Lillehammer zajęła 26. miejsce, po skokach na 84,5 m i 80,5 m.

3 marca 2012 w Zaō podczas konkursu Pucharu Świata zajęła 13. miejsce, następnego dnia na tym samym obiekcie sportowym zajęła 8. miejsce.

Po sezonie 2017/2018 zakończyła karierę sportową.

Skoki narciarskie uprawiał również jej brat – Yuya.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 Profil zawodniczki na oficjalnej stronie FIS 
 Profil zawodniczki w serwisie Skijumping.pl 
  
 

Japońskie skoczkinie narciarskie
Kanadyjskie skoczkinie narciarskie
Kanadyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1992
Ludzie urodzeni w Calgary